Shahe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shahe (socken i Kina, Chongqing), 
 Shahe (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Shahe Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar